Іван III — папа Римський.
 Іван III Васильович — великий князь Московський.

Див. також 
 Іоанн III